Богородский благочиннический округ — благочиние Нижегородской и Арзамасской епархии Русской православной церкви.

Границы округа совпадают с границами Богородского района Нижегородской области и по состоянию на 2011 год округ объединяет 14 приходов. В том числе и «Никольский приход» единственным храмом которого является восстанавливаемая Успенская церковь упразднённого Дудина монастыря. В состав благочиния не входит расположенный в Богородском районе действующий Оранский Богородицкий монастырь.

Приходы окормляют 10 священников (на 2011 год). Благочинный округа — иерей Сергий Рубцов, настоятель церкви в честь Пресвятой Живоначальной Троицы в Богородске.

Предыстория 
До революции на территории современного Богородского района церкви действовали в двух монастырях: Дудине и Оранском и около 30 церквей в селах: Богородское, Алешково, Алистеево, Арапово, Афанасьево, Бугры, Доскино, Дуденево, Ефимьево, Ивановское, Каменки, Кубаево, Лакша, Лукино, Нагавицино, Оленино, Подвязье, Сохтанка, Спирино, Теряево, Троица, Убежицы, Хвощевка, Шапкино, Шарголи и предположительно в Бочееве и Крутце.

В селе Богородское было 4 церкви:
 Собор Рождества Пресвятой Богородицы — на месте деревянной церкви, давшей название селу,
 Воскресенская церковь Никольского прихода — в центре села,
 Всехсвятая церковь — на кладбище,
 Успенская церковь, перестроенная в хлебозавод.
В большинстве других сёл было по одному храму, в некоторых из них имелось по два храма. В советское время все церкви были закрыты и большая часть — разрушена.

Храмы благочиния 
 Богородск: Покровская церковь
 Богородск: Троицкая церковь
 Богородск: Успенская церковь (1816) 
 Богородск: Храм-часовня в честь Покрова Божией Матери (2011—2012). До революции на площади, где построена часовня, находился храм в честь Воскресения Христова.
 село Алешково: Смоленская церковь (1869)
 село Арапово: Молитвенный дом в честь святых апостолов Петра и Павла (2007); Церковь в которой служил священномученик Иоанн Быстров была разрушена до основания.
 село Афанасьево: Церковь Успения Божией Матери (1867) 
 посёлок Буревестник: Церковь в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
 село Доскино: Казанская церковь (XIX век)
 село Дуденево: Покровская церковь (1828)
 село Ивановское: Церковь Иоанна Предтечи (1865)
 село Каменки: Никольская церковь (Софийская церковь — 1813 год, колокольня — XVIII век)
 деревня Ключищи: Казанская церковь (с 2014)
 деревня Кожевенное: Храм Александра Невского (2015)
 село Лакша: Церковь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
 село Лукино: Покровская церковь (1866). В 2000 году при церкви был основан первый после революции монастырь в епархии.
 село Нагавицино: Вознесенская церковь (первая половина XIX века, восстановлена в 2005—2012)
 село Подъяблонное: Успенская церковь (основана в 1677 году) Николаевского Дудина монастырь
 два источника: в честь Николая Угодника и Сергия Радонежского
 деревня Сартаково: Церковь в честь святого князя Владимира (2004—2005)
 источник «Князь Владимирский»
 село Хабарское: Церковь Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (2013—2016)
 село Шарголи: Церковь Михаила Архангела (1855)
 село Шумилово, Шумиловская бригада внутренних войск: Часовня в честь Казанской иконы Божией Матери (2001—2004)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Богородского благочиния

Богородский район (Нижегородская область)
Благочиния Нижегородской епархии
Списки храмов России